International Working Test 2019 (IWT 2019) byl XXVIII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 1. a 2. června 2019 v Nizozemsku poblíž statku Zelle. Pořadatelem soutěže byl Nederlandse Retriever Club (NRC).

Soutěže se zúčastnilo 40 týmů (34 národních týmů a 6 národních free týmů) z 15 zemí. Vítězem se stal národní tým Skotska (1) před národními týmy Finska (3) a Itálie (1).

Rozhodčími byli  Philippa Williams,  Frank Hermansen,  Pieter Vivijs,  Billy Steel a  Roy Ehbel.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven na 40 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy a poslední vítěz měl automaticky zajištěnou účast. Nakonec se přihlásilo 34 národních týmu, zbylých 6 míst bylo k dispozici pro národní free týmy.

Tým ze Skotska je složen ze členů vítězného družstva posledních dvou ročníků Skinner's Cupu.

České týmy 
Soutěže se zúčastnily 2 národní české týmy. První tým byl nominován Retriever Sportem CZ (RSCZ) a druhý tým byl nominován Retriever klubem CZ (RKCZ). Den před zahájením soutěže došlo ke změně složení psů u týmu č. 1, kdy místo psa Blackthorn Gandalf nakonec startoval Blackthorn Dubhe.

      náhradník / rezervní pes

Rozdělení do skupin 
Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny do pěti skupin podle startovních čísel. Během dne každý tým absolvoval pět testů. Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

Místo konání 
Soutěž proběhla poblíž statku Zelle nedaleko města Hengelo ve východní části Nizozemska v provincii Overijssel.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina.

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.‡ Obhájce

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2019  – oficiální stránky 
 International Working Test 2019 – oficiální facebookové stránky 

International Working Test
Psí sporty v Nizozemsku
Sportovní události v Nizozemsku
Psí sporty v roce 2019
Sport v Nizozemsku v roce 2019
Sport v Overijsselu